Javorinka – potok, dopływ Sopotnicy na Słowacji
 Javorinka (944 m) – przełęcz w Rudawach Gemerskich na Słowacji
 Javorinka (1154 m) – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji
 Javorinka (1166 m) – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji
 Javorinka (1210 m) – szczyt w Górach Kisuckich na Słowacji
 Javorinka (1435 m) – szczyt na płaskowyżu Muránska planina na Słowacji
 Jaworowy Potok (słow. Javorinka) – potok w Tatrach Wysokich
 Jaskinia Jaworzynka (słow. Javorinka) – jaskinia w Tatrach Wysokich
 Jaworzynka Bielska  (słow. Javorinka) – szczyt w Tatrach Bielskich
 Stara Jaworzynka  (słow. Javorinka) – szczyt w Tatrach Bielskich
 Ciepły Żleb (słow. Teplý žľab, Javorinka) – żleb w Tatrach Zachodnich